Jaroslav Brabec (1949–2018) cseh atléta, súlylökő
 Jaroslav Brabec (1954) cseh filmrendező
 Jaroslav Brabec (1971) cseh jégkorongozó, edző